Elci oder d’Elci ist der Familienname folgender Personen:

 Raniero d’Elci (1670–1761), italienischer Kardinal
 Arturo Pannocchieschi d’Elci († 1614)
 Scipione Pannocchieschi d’Elci (1598–1670), italienischer Bischof und Kardinal

Siehe auch:
 Elçi